15-е Игры Юго-Восточной Азии прошли с 20 по 31 августа 1989 года в Куала-Лумпуре (Малайзия). В них приняли участие спортсмены из 9 стран, которые соревновались в 25 видах спорта.

Виды спорта 
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бодибилдинг
 Бокс
 Боулинг
 Велоспорт
 Водные виды спорта
 Волейбол
 Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
 Дзюдо
 Каратэ
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Пулевая стрельба
 Пенчак силат
 Сепак такро
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол
 Хоккей на траве

Итоги Игр

Ссылки 
 15-е игры Юго-Восточной Азии

1989